Les , également kokuzō ou kuni tsu ko, sont des fonctionnaires du Japon antique à l'époque de la cour de Yamato.

Période Yamato 
Les kuni no miyatsuko gouvernent de petits territoires (), bien que l'emplacement, les noms et les limites des provinces restent flous. Les kuni no miyatsuko sont nommés par la cour de Yamato et restent sous sa juridiction mais, avec le temps, leur fonction devient héréditaire. Les kuni no miyatsuko portent des noms (kabane) honorifiques attribués par la cour de Yamato, habituellement « kimi » ou « atae ». Les kuni no miyatsuko prestigieux sont appelés « omi ».

Réforme de Taika
La fonction de kuni no miyatsuko est abolie par la réforme de Taika en 645 et les anciennes provinces administratives (« kuni ») officiellement réorganisées dans le système ritsuryō. Les provinces sont dirigées par de nouveaux fonctionnaires appelés kuni no mikotomochi, ou plus communément, . Les kuni no miyatsuko continuent d'être nommés après la réforme de Taika, généralement à la fonction de . Les gunji sont nommés par de puissantes familles régionales de kuni no miyatsuko, nommés à vie et le poste devient héréditaire. Les kuni no miyatsuko sont à présent chargés des affaires religieuses et spirituelles, en particulier des rites shintō de chaque province. Ces fonctionnaires religieux sont connus sous le nom , ou « nouveau » kuni no miyatsuko. Les kuni no miyatsuko, maintenant dans la fonction de gunji, se rangent souvent du côté des paysans contre l'élite dirigeante kokushi. Cependant, la fonction de gunji est abolie avec l'établissement du système des shōen au début de l'époque de Heian. Quelques clans kuni no miyatsuko conservent de l'influence après la réforme de Taika, tel que le  de la province d'Izumo, à l'est de l'actuelle préfecture de Shimane.

Source de la traduction

Notes et références

Voir aussi

Lien externe 
 .

Gouvernement du Japon féodal